Christian Müller
Christian Müller (1983) német labdarúgó (Leipzig)
Christian Müller (1984) német labdarúgó (Hertha, Bielefeld, Vasas)
hasonló nevűek
Christian Gottlieb Müller (1800–1886) német zeneszerző